Йона — название греков на языке пали. На санскрите название греков звучит как явана; в книге Бытие («Ноах» в иудейской традиции) в качестве одного из потомков Иафета («Йефет» в иудейской традиции), считающегося родоначальником индоевропейских народов, указан Иован (Яван). Йона и явана оба являются переводом греческого этнонима ионийцы (Гомер. Iāones, стар. *Iāwones). Данная группа греков, по-видимому была наиболее хорошо известной на Древнем Востоке.

Прямое упоминание греков встречается в следующих текстах:
 Упоминание царя йона Антиоха в Указах Ашоки (280 год до н. э.)
 Упоминание царя йона Антиалкида на Гелиодорском столбе в Видише (110 год до н. э.).
 Царь Менандр I и его охрана из «500 йонов» из Милинды Панхи.
 Описание греческой астрологии и терминологии в Яванаджатаке («Речи яванов») (50 год н. э.).
 Упоминание «Александрии, города яванов» в Махавамсе, гл. 29. (IV век)
 Бытие (Ноах), гл.10, см. Таблица народов

Употребление этнонима йона 
Данный этноним использовался многими народами на восток от Греции — от Средиземного моря до Индии:
 Египтяне использовали слово j-w-n(-n)-’
 Ассирийцы использовали слово Iawanu
 Персы использовали слово Yauna или Yavanu
 Индийцы использовали слово Yavana в Махабхарате и др. текстах.
 В библейском писании, слово писалось как Yāwān (а также в современном иврите)
 Арабы и турки — Yunan

См. также 
 Греки
 Ёна

Этнонимика